Baghdati est une municipalité de Géorgie.
 Baghdati est une ville située au centre de cette municipalité.